Глория ( — слава):

Фамилия 
 Глория, Андреа (1821—1911) — итальянский историк, профессор Падуанского университета.
 Глория, Отто Мартинс (1917—1986) — бразильский футбольный тренер.

Имя 
Гло́рия — женское имя.

Имя имеет несколько версий происхождения, но основная заключается именно в том, что это римское имя, значение которого переводится, как «слава». Кроме того, известно, что Глория в сокращенном варианте звучит как Лора.

Известные носители:
 Глория Свенсон (1899—1983) — американская актриса.
 Глория Стюарт (1910—2010) — американская актриса.
 Глория Грэм (1923—1981) — американская актриса.
 Глория Макапагал-Арройо (род. 1947) — президент Филиппин (2001—2010).
 Глория Гейнор (род. 1949) — американская певица.
 Глория Эстефан (род. 1957) — кубинская певица.
 Глория Пирес (род. 1963) — бразильская актриса.
 Глория Менезес (род. 1934) — бразильская актриса.
 Глория (певица) (род. 1973) — болгарская певица.

Фильмы 
 «Глория» — французский фильм 1977 года. Режиссёр — Клод Отан-Лора.
 «Глория» — триллер 1980 года.
 «Глория» — триллер 1999 года с Шэрон Стоун в главной роли.
 «Глория» — драма 2013 года, режиссёр Себастьян Лелио.

 «Глории» () — фильм режиссёра Джули Теймор, вышедший в 2020 году. Основан на биографии Глории Стайнем.

География 
 Глория — район (фрегезия) в муниципалитете Авейру округа Авейру в Португалии.
 Глория — район (фрегезия) в муниципалитете Эштремош округа Эвора в Португалии.
 Глория — муниципалитет в штате Баия в Бразилии.

Футбольные клубы 
 «Глория» — бразильский футбольный клуб из Вакарии.
 «Глория» — румынский футбольный клуб из Бистрицы.
 «Глория» — румынский футбольный клуб из Бузэу.
 «Глория» — украинский футбольный клуб из Одессы.

Музыка 
 Gloria — кантата для хора и оркестра Антонио Вивальди.
 Gloria — песня Умберто Тоцци 1979 года.
 Gloria — произведение Франсиса Пуленка.
 GLORIA — пятый студийный музыкальный альбом группы «Океан Ельзи» 2005 года.
 Gloria — песня японской рок-группы Matenrou Opera. Является заглавной песней в одноимённом сингле группы (2012 г.).
 Gloria — песня, написанная Ваном Моррисоном и записанная группой Them в 1964 году.
 Gloria — песня ирландской рок-группы U2.
 Gloria — песня шведской рок-группы Mando Diao.
 Gloria — песня японской рок-певицы YUI.
 !Viva la Gloria! — песня американской панк-рок-группы Green Day.
 Gloria — песня японской барокко-поп-группы Kalafina.

Богослужение 
 Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto — латинский вариант молитвы к Пресвятой Троице.
 Gloria in excelsis Deo — древний гимн, составная часть католической мессы.

Прочее 
 Глория — оптическое явление в облаках.
 Глория — гипотетическая планета, вращающаяся на одной орбите с Землёй и все время находящаяся с другой стороны Солнца.
 «Глория Джинс» — российская компания, крупнейший производитель одежды в стране.
 Глория — обогревательная система, то же, что гипокауст.
 Глория — персонаж мультфильмов «Мадагаскар» и «Мадагаскар 2».
 «Глория-фильм» — российская кинокомпания.
 Глория — пересадочная станция линий 1 и 2 метрополитена Рио-де-Жанейро.
 Глория (Троица) — картина Тициана.